Urdiñarbe (en francès i oficialment Ordiarp) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Ainharbe i Lohitzüne-Oihergi al nord, Garindaine al nord-est, Gotaine-Irabarne i Idauze-Mendi a l'est, Pagola i Muskildi a l'oest, Altzürükü al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa